Maharg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1881-1953), boxeur américain
 (1872-1944), homme politique canadien en Saskatchewan

Homonymie de patronyme